Бареж:
 Бареж — коммуна во Франции.
 Бареж — лёгкая и воздушная ткань.
 (33330) Бареж — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса.